Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  d'infanterie (Empire allemand)

États-Unis 
 103e division d'infanterie (États-Unis)

France 
  d'infanterie (France) 
 103e division de forteresse (France)
  d'infanterie territoriale (France)

Italie

Japon